Okręty US Navy o nazwie USS "Elbour Bay":
 Pierwszy USS "Elbour Bay" (ACV-66) - lotniskowiec eskortowy typu Casablanca. Przemianowany na USS "White Plains" przed wodowaniem.
 Drugi USS "Elbour Bay" (CVE-102) - lotniskowiec eskortowy typu Casablanca. Przemianowany na USS "Attu" (CVE-102) przed położeniem stępki. 

Elbour Bay